Osoby:
 Chris Gohde – amerykański muzyk
 Jürgen Gohde – niemiecki teolog
 Rainer Gohde – niemiecki aktor i reżyser

Zobacz też:
 Gode
 Goode